Itala steht für:

 Itala (Bibel), eine frühe lateinische Bibelübersetzung
 Itala (Sizilien), italienische Gemeinde
 Fabbrica Automobili Itala, italienischer Automobilhersteller
 Itala (Filmgesellschaft), italienische Filmproduktionsgesellschaft
 Itala-Film, deutsch-italienische Filmproduktionsgesellschaft
 Itala Game Reserve, Wildpark in Südafrika